HRX steht für:
 Hypo Real Estate (FRA:HRX), deutsche Bankenholding

hrx steht für:
 Riograndenser Hunsrückisch (ISO-639-3-Code), in Südbrasilien weitverbreitete Minderheitensprache der deutschen Einwanderer

Abkürzung